Åke Wahlgren kan syfta på bland andra:

* Åke Wahlgren (1910–1993), svensk militär
 Åke Wahlgren (1923–1978), svensk författare